Сезон Формулы-1 1963 года — 14-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 26 мая по 28 декабря и состоял из 10 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 6 лучших гонок чемпионата.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 6 лучших гонок.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
!1
| Джим Кларк

!54 (73)
|-
!2
| Грэм Хилл

!29
|-
!3
| Ричи Гинтер

!29 (34)
|-
!4
| Джон Сёртис

!22
|-
!5
| Дэн Герни

!19
|-
!6
| Брюс Макларен

!17
|-
!7
| Джек Брэбем

!14
|-
!8
| Тони Мэггс

!9
|-
!9
| Иннес Айрленд

|
|
|
!6
|-
!10
| Лоренцо Бандини
|
|
|

!6
|-
!11
| Йо Бонниер

!6
|-
!12
| Герхард Миттер
|
|

|
|

|
|
|
|
!3
|-
!13
| 

|
!3
|-
!14
| Карел-Годен де Бофор
|

|

!2
|-
!15
| Тревор Тейлор

|

!1
|-
!15
| Лудовико Скарфиотти
|
|

|
|
|
|
|
|
!1
|-
!15
| Йо Зифферт

|
!1
|-
!
| Крис Эймон

|

|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| 
|

|
|
|
!
|-
!
| Морис Трентиньян

|
|

|
|

|
|
|
!
|-
!
| Майк Хэйлвуд
|
|
|
|

|

|
|
|
!
|-
!
| Джон Лав
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 

|
|
|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| Мастен Грегори
|
|
|

|

|
!
|-
!
| Фил Хилл

|
|

|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| Боб Андерсон
|
|
|
|

|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
|
|
|
!
|-
!
| Майк Спенс
|
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| Джанкарло Багетти

|
|
|

|
!
|-
!
| Вилли Мэресс

|
|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| Люсьен Бьянки
|

|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|

|

|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
|
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| Педро Родригес
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| Эрни Питерсе
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| Андре Пилетт
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| Эрнесто Брамбилла
|
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| Питер Эранделл
|
|
|

|
|
|
|
|
|
!

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1